Zagorice steht für:
 Zagorice, eine Ortschaft in der Gemeinde Konjic, Kanton Herzegowina-Neretva, Bosnien und Herzegowina
 Zagorice, eine Ortschaft in der Gemeinde Rogatica, Republika Srpska, Bosnien und Herzegowina
 Agoritschach (slow. Zagoriče), eine Ortschaft in der Gemeinde Arnoldstein, Bundesland Kärnten, Österreich